Le terme Mistaouac peut se référer à:

Toponymes
Rivière Mistaouac, un affluent de la rivière Wawagosic, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Réserve de biodiversité Esker-Mistaouac, un aire protégé de la rivière Mistaouac, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.